Dąbrówka Mała peut désigner :

Topnoymie
en Pologne
 Dąbrówka Mała, un district de la ville de Katowice ;
 Dąbrówka Mała, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Dąbrówka Mała, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Dąbrówka Mała, un village du powiat d'Olsztyn dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Dąbrówka Mała, un village du powiat de Węgorzewo dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.